Eupanthalis är ett släkte av ringmaskar. Eupanthalis ingår i familjen Acoetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Eupanthalis